A Rádio Verdes Mares (popularmente conhecida como Verdinha) é uma emissora de rádio brasileira sediada em Fortaleza, capital do estado do Ceará, que opera nas frequências de 92,5 MHz e 810 kHz e pertence ao Sistema Verdes Mares, que também controla a FM 93, a TV Diário e a TV Verdes Mares.

Foi fundada em 1956 operando na frequência de 1 410 kHz em amplitude modulada como propriedade dos Diários Associados. Cerca de dois anos depois, Paulo Cabral de Araújo obteve o controle da emissora como indenização após deixar os Associados. Em 1962, foi adquirida por Edson Queiroz, representando o início da expansão de seus negócios na comunicação local e a criação do Sistema Verdes Mares. Posteriormente transferiu-se para a frequência de 810 kHz e começou a figurar na liderança em audiência.

Em 2006, constituiu uma rede estadual via satélite, com estações do interior do Ceará retransmitindo alguns de seus programas. Entre o fim dos anos 2010 e início dos anos 2020, houve um processo de modernização que envolveu o redirecionamento do foco de sua grade para o jornalismo e a exibição de alguns programas na TV Diário e preparou a emissora para transmitir em frequência modulada a partir de 2023.

História
A Rádio Verdes Mares iniciou suas transmissões em 20 de julho de 1956 operando na frequência de 1 410 kHz, enquanto a inauguração oficial ocorreu no dia 28. Foi a terceira emissora de rádio cearense dos Diários Associados, conglomerado presidido por Assis Chateaubriand, que detinha o controle da Ceará Rádio Clube, também em Fortaleza, e da Rádio Araripe, no Crato; outra estação "associada", a Rádio Tamoio do Rio de Janeiro, foi responsável pelo requerimento da outorga, concedida pelo governo brasileiro no final de 1955. Criada pelos Associados para reforçar o enfrentamento à concorrência em Fortaleza, que contava com mais duas emissoras, a Rádio Verdes Mares tinha em sua programação atrações musicais, esportivas e noticiosas. Seus estúdios ficavam no quarto andar do Edifício Pajeú, no Centro da cidade, onde também estava a Ceará Rádio Clube, que nesta condição compartilhava locutores com a coirmã, e seu parque de transmissão foi instalado no bairro Papicu.

Em 1958, o radialista e ex-prefeito de Fortaleza Paulo Cabral de Araújo deixou os Diários Associados, onde havia dirigido alguns de seus veículos, e obteve como indenização pelo trabalho prestado ao grupo o controle da Rádio Verdes Mares. Sob nova gestão, a emissora recebeu investimentos no jornalismo e contratou profissionais das concorrentes, servindo também como um instrumento político para integrantes da União Democrática Nacional, ligados a Araújo. Não demoradamente, ele deixou o comando da estação, que, sem anunciantes, entrou em crise e aderiu a uma programação restritamente musical, sendo a primeira a fazer isto em Fortaleza. José Júlio Cavalcante, radialista com experiência em outras emissoras da cidade, assumiu sua direção e reforçou o jornalismo.

Neste período, o industrial Edson Queiroz era um dos acionistas da Rádio Verdes Mares e a adquiriu em julho de 1962. Transferiu a emissora em 1963 para o prédio de sua empresa Norte Gás Butano e, depois, a um espaço construído ao lado do parque transmissor. No início dos anos 1970, com a fundação da TV Verdes Mares, o Sistema Verdes Mares foi expandido, resultando na criação de um novo prédio para o grupo no bairro Estância Castelo, atual Dionísio Torres, onde foram instalados os estúdios da estação de rádio. Em 1973, a emissora contratou a equipe esportiva da Rádio Assunção Cearense, voltando a investir depois de anos na cobertura futebolística, tornada popular entre o público, o que a fez criar o Clube do Torcedor, que consistia em torcedores possuírem carteiras dos times pelos quais torciam. Em 1980, deslocou sua transmissão para a frequência de 810 kHz. Nos anos seguintes figurou nas primeiras posições no ranking de audiência entre as estações em AM, chegando à liderança no final dos anos 1980.

Em abril de 2016, a Rádio Verdes Mares inaugurou novas instalações e equipamentos visando sua migração para a frequência modulada. Desde 14 de março de 2022, parte de sua programação jornalística é retransmitida simultaneamente pela TV Diário, em uma sinergia com a emissora e o Diário do Nordeste. Em 7 de março de 2023, a emissora iniciou suas transmissões pela frequência modulada de 92,5 MHz, passando a ser identificada como Verdinha FM; a migração foi a primeira ocorrida em Fortaleza.

Programação
O jornalismo da Verdinha é composto pelos programas Bom Dia Nordeste, Conexão Verdinha, DN - Edição da Tarde e DN - Edição da Noite, todos lançados em 2022 durante a reformulação da emissora voltada a uma grade jornalística, além do Rádio Notícias, surgido no final da década de 1950, é o noticioso radiofônico mais antigo do Ceará.

A cobertura esportiva, sob responsabilidade da equipe "Os Craques da Verdinha", é feita nos programas Jogada 1.º Tempo, Jogada 2.º Tempo, Show do Esporte, Bola ao Centro, Domingo Esportivo, Estúdio Internacional e Da Pelada ao Pelé, além das transmissões de campeonatos de futebol envolvendo clubes cearenses. A partir da contratação da equipe da Rádio Assunção em 1973, o departamento de esportes foi chefiado por Paulino Rocha até sua morte em 1979, assumindo então Gomes Farias, que permaneceu até 2018; desde 2017 a cobertura é liderada por Antero Neto.

No entretenimento, são veiculados Nas Garras da Patrulha, humorístico no ar desde 1987 que consagrou diversos comediantes ao longo de sua história e, com o sucesso, foi levado para a TV Diário, Bafulê, apresentado por João Inácio Júnior, que comandou anteriormente uma atração com seu nome durante quarenta anos, Conversa com o Tom e os musicais Clube do Brega, Clássicos do Brega, Show da Madrugada e Forrozão da Verdinha.

Afiliadas
A Verdinha inaugurou sua rede estadual de emissoras afiliadas via satélite em 12 de junho de 2006, tendo a então Rádio Verdes Mares Sat inicialmente 21 estações, que retransmitiam parte da programação da geradora em Fortaleza, o que ocorre até hoje. Integram a rede também emissoras próprias, a Verdinha Cariri, que sucedeu a Rádio Cetama de Barbalha, comprada em 2012, e a Verdinha Sobral, oriunda da Rádio Caiçara de Sobral, que formou a rede em 17 de agosto de 2014. Ambas deixaram de repetir a programação de Fortaleza em outubro de 2020, retornando em agosto de 2022.

Antigas afiliadas

Aquarela FM - Miraíma;
Rádio Araripe - Crato;
Rádio Asa Branca - Boa Viagem;
Rádio Beira-Rio - Morada Nova;
Rádio Carinhosa de Acopiara - Acopiara;
Rádio Cultura de Paracuru - Paracuru;
Rádio Educadora - Crateús;
Rádio Educadora - Limoeiro do Norte;
Rádio Iracema do Cariri - Juazeiro do Norte;
Rádio Iracema de Ipu - Ipu;
Rádio Jornal de Iguatu - Iguatu;
Rádio Monólitos - Quixadá;
Rádio Pioneira - Forquilha;
Rádio Princesa do Norte - Morrinhos;
Rádio Sul Cearense - Brejo Santo;
Rádio Três Fronteiras - Campos Sales;
Rádio União de Camocim - Camocim;
Rádio Vale do Jaguaribe - Limoeiro do Norte;
Rádio Vento Leste - Aracati.

Bibliografia

Ligações externas

Estações de rádio de Fortaleza
Estações de rádio fundadas em 1956
Redes de rádio do Brasil
Sistema Verdes Mares